Liste des communes de la communauté autonome de La Rioja.

Notes et références

Voir aussi

Sources 

La Rioja
La Rioja